Neubourg est un village annexe de Dauendorf, commune française du Bas-Rhin () ;
 Camp militaire de Neubourg, un camp militaire situé entre Neubourg et Mertzwiller dans le Bas-Rhin ;
 Le Neubourg est une commune française de l'Eure ;
Le Neufbourg, une commune française, du département de la Manche 
 Villez-sur-le-Neubourg est une commune française de l'Eure ;
 Épreville-près-le-Neubourg est une commune française de l'Eure :
 Neubourg-sur-le-Danube (Neuburg an der Donau en allemand), une ville allemande de Bavière ;